Дайсон () — фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1988) — австралийский комик и радиоведущий, лауреат премии Австралийской ассоциации звукозаписыващих компаний за комедийную запись (2013).
  (род. 1979) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Сиэтл Сихокс» (2006).
 Дайсон, Джаррод (род. 1984) — американский бейсболист.
  (1914—1990) — британский физик, член Королевского общества (с 1968).
 Дайсон, Джеймс (род. 1947) — британский изобретатель и индустриальный дизайнер, основатель и глава компании Dyson.
  (1934—2000) — британский крикетчик и футболист, обладатель Кука Англии по футболу в составе клуба «Манчестер Сити» (1956).
  (род. 1943) — британская пловчиха, серебряная медалистка Игр Британской империи и Содружества наций в плавании на 220 ярдов брассом (1958).
  (1722—1776) — британский чиновник и политик, член Палаты общин (1762—1776).
  (род. 1987) — американский баскетболист, чемпион Италии и обладатель Кубка Италии в составе клуба «Банко ди Сарденья» (2015), чемпион Израиля в составе иерусалимского клуба «Хапоэль» (2017).
  (1866—1909) — британский регбист, обладатель Кубка домашних наций в составе сборной Англии (1890, 1892).
  (род. 1943) — британский юрист, судья Верховного суда Великобритании (2010—2012).
 Дайсон, Джон (1949—2011) — британский дипломат, посол Великобритании в Черногории (2006—2007).
  (род. 1954) — австралийский крикетчик, тренер Сборной Вест-Индии (2007—2009).
  (1883—1964) — британский композитор и педагог, директор Королевского колледжа музыки (1938—1952).
  (1902—1978) — британский химик, лауреат премии Паттерсона — Крэйна Американского химического общества (1961).
 Дайсон, Дэвид (род. ок. 1938) — британский инженер, лауреат премии принца Филипа Сертифицированного общества дизайнеров (1975).
  (род. 1970) — британский предприниматель, генеральный директор телекоммуникационной компании Three UK (2011—2020).
  (род. 1960) — британский полицейский, комиссар полиции лондонского Сити (с 2016).
  (род. 1967) — игрок в австралийский футбол в составе клуов Австралийской футбольной лиги.
  (род. 1975) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Теннесси Тайтенс» (2000).
 Дайсон, Кеннет — британский политолог, член Британской академии (с 1997).
 Дайсон, Клэр — австралийская танцовщица, хореограф и педагог, лауреат Австралийской танцевальной премии (2006).
  (род. 1978) — американский автогонщик, чемпион Американской серии Ле-Ман в классе LMP1 (2011), сын Роба Дайсона.
 Дайсон, Кэти — британская джазовая гитаристка и педагог, лауреат Парламентской джазовой премии в образовательной категории (2010).
  (род. 1958) — американский историк правозащитного движения и хип-хопа, лауреат премии Image Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения за нехудожественное произведение (2004, 2006).
  — американская писательница, лауреат премии «Золотой воздушный змей» Общества авторов и иллюстраторов книг для детей за нехудожественное произведение (2000).
  (род. 1981) — австралийская музыкантка, лауреат премии Австралийской ассоциации звукозаписыващих компаний за блюзовый альбом (2005).
  (ур. Гарднер; 1928—1974) — британская легкоатлетка, чемпионка Великобритании в беге на 80 м с барьерами (1947—1948, 1950—1951).
 Дайсон, Ник (род. 1969) — английский игрок в снукер.
  (род. 1959) — британский футболист, игрок клубов 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии.
 Дайсон, Пол — химик, лауреат премии Королевского химического общества в области бионеорганической химии (2015).
  (род. 1985) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Эссендон».
  (род. 1946) — американский автогонщик, победитель гонки «24 часа Дейтоны» (1997), отец Криса Дайсона.
  (род. 1948) — американский политик, член Палаты представителей (1981—1991).
  (род. 1957) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1993—1996, 1999—2020), министр по делам женщин (2002—2005), пожилых людей (2003—2008), общественного и волонтёрского сектора (2007—2008), министр труда (2005—2007), занятости (2005—2008), социального развития (2007—2008).
  (род. 1977) — британский гольфист, победитель Открытого чемпионата Гонконга (2000) и Открытого чемпионата Ирландии (2011).
 Дайсон, Сидни — британский политив, лорд-мэр Шеффилда (1970).
  (род. 1988) — американский бейсболист, чемпион Мировой классики (2017).
  (род. 1934) — британский футболист, победитель Кубка обладателей кубков УЕФА в составе клуба «Тоттенхэм Хотспур» (1963).
  (род. 1949) — британский демограф, член Британской академии (с 2001).
 Дайсон, Уилл (1880—1938) — австралийский художник.
  (1916—1987) — британский общественный деятель, генеральный секретарь Национального союза красильщиков, белильщиков и работников текстильной промышленности (1973—1979).
 Дайсон, Фримен (1923—2020) — американский физик-теоретик.
  (1931—1979) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Хаддерсфилд» (1962).
 Дайсон, Фрэнк Уотсон (1868—1939) — английский астроном.
 Дайсон, Шоу — зимбабвийский политик, депутат Палаты собрания (1985—1990).
  (1919—2020) — британский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1952).
  (1883—1937) — британский гимнаст, участник Олимпийских игр (1908).
 Дайсон, Эмма — британская гребчиха и велогонщица, бронзовая медалистка чемпионата Великобритании по академической гребле в парной гребле женскими двойками (2011)
 Дайсон, Эндрю — австралийский пловец, чемпион Океании в плавании на 50, 100 м, в эстафете на 800 м вольным стилем, в эстафете 400 м комплексным стилем (2002)
 Дайсон, Эстер (род. 1951) — американская предпринимательница, писательница и публицистка.

 Колдвелл-Дайсон, Трейси Эллен (род. 1969) — американская астронавтка.

Топоним 
 Дайсон — кратер на обратной стороне Луны.

Другое 
 Dyson — английская компания по производству бытовых электроприборов.

См. также 
 Дисон
 Дуйсен